Gursum peut désigner : 
 Gursum, ancien awraja de la province du Hararghe, en Éthiopie
 Gursum, un des 180 woredas de la région Oromia
 Gursul, un des 47 woredas de la région Somali

Homonymie de toponyme